Julia Ann (Los Angeles, 8 de outubro de 1969) é uma atriz de filmes pornográficos e dançarina de strip-tease norte-americana.

Biografia 
Julia Ann nascida em Los Angeles, trabalhou no wrestler antes de se tornar popular numa strip club com Janine Lindemulder no início dos anos de 1990. Seu sucesso a levou para a indústria pornográfica. Julia iniciou sua carreira adulta em 1993, com uma cena lésbica com sua amiga Janine Lindemulder.
Ela esteve em contrato a maior parte de sua carreira. Seu primeiro contrato exclusivo foi com a Vivid Entertainment. Depois ela fez contrato com a Digital Playground em 1999 e com a Wicked Pictures em 2002. Em 2007 ela não renovou com a Wicked Pictures.

Vida Pessoal 
Julia Ann já teve relação amorosa com alguns atores e atrizes pornográficos, entre Janine Lindemulder (2003), Devon Michaels, Nicole Sheridan (2002), Rocco Siffredi, e também se casou com Michael Raven no dia 21 de junho de 2003, mas se  divorciaram em 2007.

Ela é uma ativista dos direitos dos animais e membro de longa data da PETA.

Além do aumento do peito, Julia Ann também fez uma labioplastia e uma plástica no nariz para remover os efeitos depois de ter o nariz quebrado ao sofrer um acidente com um cavalo, onde levou um chute no rosto.

Julia Ann afirma não ver qualquer de seus próprios desempenhos, alegando que ela "é o seu próprio crítico mais severo".

Filmografia 
{| class="wikitable"
| bgcolor=#cccccc align=center| Título do Filme
| bgcolor=#cccccc align=center| Produtora
| bgcolor=#cccccc align=center| 'Ano
|-
 |Mrs. Demeanor
 |Digital Playground
 |2009
|}

Premiações 
AVN
Além de estar no "AVN Hall of Fame", Ann foi ainda vencedora dos seguintes prêmios:

XRCO
 1994 Best Girl-Girl Scene (Hidden Obsessions)
2009 MILF Of The Year''

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles